Der Mann am Klavier steht für

 Der Mann am Klavier (1954), einen erfolgreichen Schlager, der zum Synonym für Paul Kuhn wurde
 Der Mann am Klavier (1985), einen Fernsehfilm von Ekkehard Böhmer unter anderem mit Paul Kuhn
 Paul Kuhn – Der Mann am Klavier (2012), einen Dokumentarfilm von Christoph Simon über Paul Kuhn